Самбуру может означать:
 Самбуру (национальный заповедник) — заповедник в Кении;
  — округ в Кении;
 Самбуру (народ) — нилотский народ;
 Самбуру (язык) — восточно-нилотский язык, входящий в .